Kamiel (voornaam) - een voornaam.
Kamiel (zanger) - Camiel Demuynck, een West-Vlaams volkszanger.

Zie ook
Overzicht van naamdragers
Camiel
Camille